Дми́трий Ши́лов:
 Шилов, Дмитрий Антонович (1908—1988) — полный кавалер ордена Славы.
 Шилов, Дмитрий Самойлович (1893—1952) — военачальник Гражданской войны, государственный деятель Дальневосточной республики.